Urria o Urría puede hacer referencia a:

 Quintana-Urría, localidad del municipio de Carcedo de Bureba, provincia de Burgos, España.
 Merindad de Cuesta-Urria, municipio de la provincia de Burgos, España.
 Urria (Burgos), localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos, España.
 Valmayor de Cuesta Urria, localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos, España.
 Palazuelos de Cuesta-Urría, localidad del municipio de Trespaderne, provincia de Burgos, España.
 Urría (Asturias), lugar de la parroquia de El Coto, concejo de Somiedo, Principado de Asturias, España.
 Urria (Asturias), lugar y parroquia del concejo de Teverga, Principado de Asturias, España.